Interstate 295 peut se référer à :
 
 
 Interstate 295 (District de Columbia)
 Interstate 295 (Floride)

Voir aussi